Le jeudi  est le 297 jour de l'année 1811.

Naissances 
 Friedrich Anton Wilhelm Miquel (mort le ), botaniste néerlandais

 Pierre Joseph Wincqz (mort le ), homme politique belge
 Ferdinand Hiller (mort le ), chef d'orchestre et professeur de musique allemand
 Juan Fugl (mort le ), homme politique, charpentier, agriculteur danois

Autres événements

Voir aussi 
 24 octobre et octobre 1811